

Майнерсвілл — місто, штат Пенсільванія
 Майнерсвілл — місто, штат Юта